Ел Мурмуљо има више значења:

 Ел Мурмуљо, Доминго Алегре (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мурмуљо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мурмуљо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику